Sevier County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sevier County (Arkansas)
 Sevier County (Tennessee)
 Sevier County (Utah)